

Letteratura 
 Gli eredi o Erediteranno la terra (The Inheritors: An Extravagant Story) – romanzo di Joseph Conrad e Ford Madox Ford del 1901
 Il destino degli eredi (The Inheritors) – romanzo di William Golding del 1955
 Gli eredi (The Inheritors) – romanzo di Harold Robbins del 1969
 I coloni di Morrow (The Inheritors) – romanzo di A. Bertram Chandler del 1972, Urania n. 637

Televisione 
 The Inheritors – serie televisiva